Изыльметьев — русская фамилия. Известные носители:

 Изыльметьев, Иван Николаевич (1813—1871) — русский военный моряк, контр-адмирал.
 Изыльметьев, Фёдор Дмитриевич (1832—1900) — военный деятель, генерал-лейтенант, начальник Технического училища Морского ведомства.

См. также 
 Эсминец «Капитан Изыльметьев» — российский, затем советский эскадренный миноносец типа «Лейтенант Ильин».